La 2. Fußball-Bundesliga 2001-2002 è stata la ventottesima edizione della seconda divisione tedesca di calcio.

Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio) ovvero ,  ed  che hanno preso il posto delle promosse ,  e ; le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato tedesco), provenienti dai due gironi Nord e Süd ovvero, rispettivamente,  e ,  e . Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse  e ,  e .

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, ,  e , hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2002-2003. L'Hannover, quale primatista, è stata nominata squadra campione del torneo. Le ultime quattro squadre, , ,  e  hanno subito la retrocessione nella Regionalliga.

Capocannonieri del torneo è stato Artur Wichniarek dell' con venti reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2002-2003.
      Retrocessi in Regionalliga 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Hannover (22)
 Maggior numero di pareggi: Eintracht Francoforte (12)
 Maggior numero di sconfitte: Babelsberg (24)
 Minor numero di vittorie: Babelsberg (4)
 Minor numero di pareggi: Alemannia (4)
 Minor numero di sconfitte: Hannover (3)
 Miglior attacco: Hannover (93 gol fatti)
 Peggior attacco: Saarbrucken, Schweinfurt (30 gol fatti)
 Miglior difesa: Hannover (37 gol subiti)
 Peggior difesa: Babelsberg (82 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Hannover (+56)
 Peggior differenza reti: Saarbrucken (-44)
 Miglior serie positiva: Hannover (20, 1ª-20ª)
 Peggior serie negativa: Babelsberg (8, 17ª-24ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Greuther Furth (7, 18ª-24ª) , Bochum (7, 23ª-29ª) , Magonza (7, 6ª-12ª)
Partite
 Più gol (8):
Unterhaching-Saarbrucken 8-0, 16 marzo 2002
Bochum-Alemannia 5-3, 16 dicembre 2001
Magonza-Duisburg 4-4, 30 novembre 2001
Duisburg-Hannover 2-6, 7 dicembre 2001
Hannover-Arminia Bielefeld 4-4, 3 dicembre 2001
 Maggior scarto di gol (8): Unterhaching-Saarbrucken 8-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 gol nella 5ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 13ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 7ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Torsten Koop (9)
 Florian Meyer (9)
 Günter Perl (9)
 Babak Rafati (9)
 Detlef Scheppe (9)
 Kai Voss (9)
 Michael Weiner (9)
 Matthias Anklam (8)
 Felix Brych (8)
 Thomas Frank (8)
 Peter Gagelmann (8)
 Manuel Gräfe (8)
 Stephan Kammerer (8)
 Jörg Keßler (8)
 Knut Kircher (8)
 Peter Lange (8)
 Dirk Margenberg (8)
 Frank Minskowski (8)
 Markus Schmidt (8)
 Christian Schößling (8)
 Peter Sippel (8)
 Ralf Späker (8)

 Stefan Trautmann (8)
 Stefan Weber (8)
 Volker Wezel (8)
 Jürgen Aust (7)
 Jürgen Jansen (7)
 Thorsten Kinhöfer (7)
 Mike Pickel (7)
 André Stachowiak (7)
 Alfons Berg (6)
 Helmut Fleischer (6)
 Uwe Kemmling (6)
 Wolfgang Stark (6)
 Lutz Wagner (6)
 Hermann Albrecht (5)
 Lutz-Michael Fröhlich (5)
 Edgar Steinborn (5)
 Hartmut Strampe (5)
 Franz-Xaver Wack (5)
 Herbert Fandel (4)
 Markus Merk (3)
 Hellmut Krug (2)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001-2002